Lorenzo Priuli est le  doge de Venise élu en 1556, son dogat dure jusqu'en 1559.

Lorenzo Priuli est un homme très cultivé et de belle prestance. il gouverne sans être confronté à d'importants évènements à part quelques épidémies et quelques montées des eaux qui provoquent des dommages non irréparables.

Biographie 
Lorenzo Priuli  est le fils de  Alvise e Chiara Lion. Il étudie les auteurs classiques et la philosophie et il fait une petite carrière d'administrateur public avec des charges surtout civiles, podestat, camerlingue, quelques ambassades. Il est nommé chevalier.

Il épouse Zilia Dandolo dont il a un seul fils qui, comme le raconte les chroniques ainsi que le doge dans son testament, est assez rebelle. Avec ce discret parcours, Priuli se présente comme candidat en 1556, à la mort de  Francesco Veniero.

Le dogat 
Parmi les quatre concurrents au dogat, Priuli et  Stefano Tiepolo sont les seuls qui peuvent prétendre au poste; le renoncement et la mort de  Tiepolo lui ouvre la route et le  il monte sur le trône.
Pour son couronnement, il réalise beaucoup de fêtes qui resteront présents dans la mémoire du peuple jusqu'aux fêtes de couronnement de la dogaressa Morosina Morosini, femme du doge Marino Grimani, en 1597. Celles de Priuli seront prises en exemple.

Le dogat se passe sans évènements importants hormis quelques épidémies et en politique extérieure, la stricte neutralité de Venise lors de la confrontation qui oppose la France à l'Espagne pour la domination de l'Italie.
La paix de Cateau-Cambrésis (1559) permet à l'Espagne de triompher qui devient rapidement un concurrent direct de Venise et tente, plusieurs fois, de déstabiliser l'état vénitien comme lors de la conspiration de  Bedmar, 1618).
Priuli n'assiste pas à ses évènements car il décède le   à 70 ans.
	
Son tombeau se trouve dans l'église San Salvador. Il s'agit d'un double tombeau pour lui et pour son frère Girolamo. Le tombeau est construit entre 1578 et 1582, et conçu par Cesare Franco.

Sources

Liens externes 

Priuli
Décès en août 1559